Абсалон () — власне ім'я; поширене у вигляді назв і прізвищ.

 Абсалон (1128—1201) — католицький єпископ Королівства Данії.
 Абсалон Жульєн (1980) — французький гірський байкер, гонщик, олімпійський чемпіон 2004 і 2008 років.
 Абсалон — серія з двох багатофункціональних кораблів ВМС Данії.